Die ITS Cup Olomouc Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Olmütz. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 19. bis 25. Juli 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ITS Cup Olomouc Open 2021 fand vom 18. bis 20. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Olmütz